Il singolare del torneo di tennis WTA New Jersey 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Molly Van Nostrand 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Steffi Graf (Campionessa)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Kathy Rinaldi-Stunkel (terzo turno)
 Robin White (terzo turno)
 Dianne Balestrat (terzo turno)
 Jo Durie (semifinali)
 Lisa Bonder-Kreiss (terzo turno)
 Raffaella Reggi-Concato (secondo turno)

 Laura Gildemeister (primo turno)
 Katerina Maleeva (secondo turno)
 Assente
 Melissa Gurney (terzo turno)
 Andrea Temesvári (secondo turno)
 Alycia Moulton (terzo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA New Jersey 1986